Юне́нг () — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас в округе Мюлуз.

До реформы 2015 года в состав кантона административно входила 21 коммуна:

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. Коммуны переданы в состав вновь созданного кантона Сен-Луи.

Консулы кантона

Примечания

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн